Broudré ist der Familienname von:
 Joachim Broudré-Gröger (* 1944), deutscher Diplomat